Дезінтеграція (англ. disintegration) — 

1) Розпад цілого на складові частини. Технологічна операція розбивання, подрібнення, розпушення, іноді з одночасним промиванням водою мінералів або мінеральної суміші, яка утворена відносно слабко зв’язаними між собою складовими частинами. 

2) у мінералогії — процес роздрібнення мінеральних агрегатів, під час якого кожне мінеральне зерно відокремлюється від інших, які оточують його.

Також дезінтеграція — процес перетворення енергії електрона і позитрона в енергію двох фотонів при їхній взаємодії...

Див. також
 Дезінтегратор

Література 
 

Технологічні процеси
Генетична мінералогія